De riosunomiersluiper (Myrmotherula sunensis) is een zangvogel uit de familie Thamnophilidae.

Verspreiding en leefgebied
Deze soort telt 2 ondersoorten:
 Myrmotherula sunensis sunensis: ZC-Colombia en Ecuador.
 Myrmotherula sunensis yessupi: OC-Peru en amazonisch ZW-Brazilië.

Externe link
Avibase

Thamnophilidae
Dier uit het Neotropisch gebied
IUCN-status niet bedreigd